Os Jiporoques eram um grupo indígena, atualmente considerado extinto, que habitava às margens do rio brasileiro Pepinuque, no início do século XX. Foram também chamados de botocudos.

Povos indígenas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)